Citazione testuale – ripetizione di una espressione o di una parte più o meno lunga di un testo che viene riportata in un altro testo da una persona diversa dall'autore; frequente nella letteratura e nella critica letteraria, nelle arti e nelle altre forme di comunicazione
  Citazione bibliografica – riferimento di un libro stampato, fornendone gli elementi essenziali, normalmente ricavati dal frontespizio, utili alla sua identificazione, che sono in ordine fisso: l'autore, il titolo e le note tipografiche
 Atto di citazione – nel diritto processuale civile, è l'atto formale con il quale un soggetto propone una domanda giudiziale
Citazione a giudizio – nel diritto processuale penale, è l'atto con il quale il pubblico ministero instaura il processo penale
 Citazione (detto anche "quotare") – atto del rispondere a un altro utente riportando il contenuto già espresso